Squires de la Virginie
 Oaks d'Oakland (PCL)